Die Fortuna liga 2016/17 war die 30. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 24. Spielzeit seit 1993. Die Saison begann am 16. Juli 2016 und endete am 27. Mai 2017. Titelverteidiger war FK AS Trenčín. Neu in der Liga war Aufsteiger 1. FC Tatran Prešov.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2016 17
Fußballsaison 2016/17